Bagualia alba es la única especie conocida del género extinto Bagualia ("lagarto de la Cañadón Bagual") de dinosaurio saurópodo eusauropodo que vivió a mediados del período Jurásico, hace aproximadamente 163 y 161 millones de años, en el Calloviense en lo que hoy es la Sudamérica. La especie tipo, Bagualia alba, se describió formalmente en 2020.

Los restos de Bagualia consisten en más de 100 huesos, como vértebras del cuello, huesos de las extremidades y elementos del cráneo y los dientes incrustados en fósiles de plantas. El tamaño de Bagualia probablemente fue provocado por un ecosistema recién formado y cambios climáticos, todos causados por la actividad volcánica en el hemisferio sur durante el Jurásico temprano. Si bien el clima severo y la actividad volcánica llevaron a la mayoría de los sauropodomorfos a la extinción, Bagualia pudo adaptarse a las coníferas y plantas que brotaban recientemente, usando su cuello largo para cortarles la materia vegetal mientras permanece en su lugar, conservando energía. Sus dientes están rodeados por una gruesa capa de esmalte, aproximadamente 7 veces más gruesa que la de otros herbívoros extintos, lo que permite al animal cortar mejor las hojas de las coníferas. El sistema digestivo de Bagualia también fue una razón probable por la que creció a un tamaño tan grande y se ha propuesto otra función de su cuello largo, puede haber disipado el calor de manera similar a como los elefantes usan sus orejas para hacer lo mismo.

Bagualia se colocó en un análisis filogenético y emergió como un miembro temprano de Eusauropoda. Debido a su procedencia de la Formación Cañadón Asfalto, Chubut, Patagonia, Argentina, que los descriptores datan del Toarciense, 179 millones de años, lo ven como evidencia de un dominio de eusaurópodos después de un evento de calentamiento global del Jurásico temprano, reemplazando a los sauropodomorfos más basales. Su cladograma se muestra a continuación, con los nombres de clado agregados por definición.

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Referencias

Enlaces externos 

Sauropoda
Dinosaurios del Jurásico
Dinosaurios de América del Sur
Fósiles de Argentina